Международный аэропорт Шицзячжуа́н-Чжэнди́н (),  — гражданский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки столицы провинции Хэбэй города Шицзячжуана. 

Является главным транзитным узлом (хабом) авиакомпании Hebei Airlines и одним из основных пунктов назначения в маршрутной сети авиакомпаний China Eastern Airlines и Spring Airlines.

Авиакомпании и пункты назначения

Грузовые авиакомпании

См. также 
 Список аэропортов Китая

Примечания 

Аэропорты провинции Хэбэй